Fiebag ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Fiebag (1956–1999), deutscher Schriftsteller
 Leonar Fiebag, deutscher Theaterschauspieler
 Peter Fiebag (* 1958), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Fibag-Affäre